Петрушкин — фамилия; имеет женскую форму Петрушкина.
 Петрушкин, Александр Александрович (1972—2020) — российский поэт, прозаик, драматург, критик.
 Петрушкин, Николай Владимирович (род. 1954) — российский политик. См. также 
 Петрушкино — название ряда населённых пунктов Российской Федерации.